Laminorul poate fi:

 Laminorul Brăila
 Laminorul Roman

Vezi și 
 Laminorului (stație de metrou)